Morganella steht für:
 Morganella (Enterobakterien), eine Gattung der Enterobakterien
 Morganella pyriformis, den Birnen-Stäubling

Morganella ist der Familienname von: 
 Michel Morganella (* 1989), Schweizer Fußballspieler